André Cornu (1912-2003), architecte naval français.
 André Cornu (1892- 1980), homme politique français.